George Russell (autocoureur), een Brits autocoureur
 George Russell (jazzmuzikant), een Amerikaans jazzmuzikant
 George William Russell, Iers schrijver, schilder, nationalist en theosoof